Слобозија може бити:

 Слобозија, град у Румунији
 Слобозија (Молдавија), град у Молдавији